Alexandr Ivanovitch Gurov (lieutenant-général, professeur) (en    ; né le 17 novembre 1945 dans l'oblast de Tambov ; décédé le 25 décembre 2021 à Moscou) est un homme politique russe et anciennement détective de la police soviétique dans les années 1980 qui s'est fait un nom en enquêtant sur le crime organisé soviétique et en le commentant pour les médias.

En 1999, il a co-fondé le parti de l'unité de Russie, pro-gouvernemental. Depuis 1999, Gurov est membre de la Douma d'État, de ses groupes Unité et Russie unie et du Comité pour la sécurité.

Liens externes 

 Russie : le scandale de la corruption pourrait secouer le Kremlin par Victor Yasmann. Radio Free Europe / Radio Liberty, 26 septembre 2006.
 (in Russian) Page Officielle

Membre de la cinquième Douma d'État
Membre de la quatrième Douma d'État
Membre de la troisième Douma d'État
Naissance en novembre 1945
Naissance dans l'oblast de Tambov
Décès en décembre 2021
Décès à Moscou
Décès à 76 ans